Чихачов Микола Абрамович (1898—1942) — український винахідник; створив вуглевидобувний комбайн.
 Чихачов Микола Матвійович (1830—1917) — адмірал російського імператорського флоту, генерал-ад'ютант.
 Чихачов Микола Миколайович(1860 — після 1917) — київський віце-губернатор (1906—1910), голова Київського клубу російських націоналістів член IV Державної думи від Київської губернії.
 Чихачов Петро Олександрович (1808—1890) — російський географ, геолог та мандрівник.
 Чихачов Платон Олександрович (1812—1892) — російський географ, мандрівник і альпініст. Один з членів-засновників Російського географічного товариства.